Toluca fait notamment référence à :

Toponyme 

 Toluca, ville de l'Illinois ;
 Toluca Lake, quartier de Los Angeles.

 Toluca, cinquième ville du pays ;
 Toluca (municipalité) ;
 Région de Toluca ;
 Vallée de Toluca ;
 Volcan Nevado de Toluca.

Navire 
 Le Toluca, porte-conteneurs construit en 1988.

Homonymie de toponyme